Калиджури — фамилия.
 Калиджури, Даниэль (род. 1988) — немецкий футболист итальянского происхождения, полузащитник.
 Калиджури, Марко (род. 1984) — немецкий футболист итальянского происхождения, полузащитник.
 Калиджури, Пол (род. 1964) — американский футболист.
 Калиджури, Фред (1918—2018) — американский бейсболист.